Leopoldino Fragoso do Nascimento, também conhecido como “ General Dino ”, foi Chefe do Serviço de Comunicação do Presidente da República de Angola sob a presidência de José Eduardo dos Santos e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Cochan, um dos principais grupos económicos de Angola.

Leopoldino do Nascimento é sócio da Trafigura desde 2009. É sócio-fundador da Unitel Telecom, Kinaxixe Real Estate, Zahara Logistics, Kero Supermarkets e Biocom - Biocombustíveis. Ele tem 20 anos de experiência, nos quais 7 anos de experiência na Puma Energia / Indústria. Ele actua como Director da Puma Energy Holdings Pte Ltd. Ele é um dos principais empresários da África. Ele é formado em engenharia de telecomunicações.

Pessoas vivas
Nascidos em 1963
Empresários de Angola